Nissan Cabstar — типовое обозначение автомобилей:

 Nissan Atlas (1984—2013). Поставлялся в Европу.
 Nissan Atlas (1982—2013). Поставлялся в Азию, Южную Америку, на Ближний и Средний Восток и в Африку.
 Nissan NT400.